Bräkentorpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bräkentorpasjön (Kvenneberga socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (12,2 ha)
Bräkentorpasjön (Södra Ljunga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn